WWF Brawl for All was een mixed martial arts (MMA) toernooi dat gehouden werd door de Amerikaanse worstelorganisatie World Wrestling Federation (WWF) dat duurde van 29 juni 1998 tot 24 augustus 1998 en was de creatie van de toenmalige WWF-schrijver Vince Russo. Brawl for All resulteerde in een aantal legitieme verwondingen voor de worstelaars van de WWF en kreeg veel kritiek.

Toernooi regels en aanvang 
Elke wedstrijd bestond uit drie rondes van één minuut. De worstelaar die per ronde de meeste stoten had, scoorde 5 punten. Bovendien scoorde een schone takedown 5 punten en een knockdown was 10 waard. Als een worstelaar werd uitgeschakeld (besloten door acht tellen in plaats van tien tellen), eindigde de wedstrijd.

Gedurende 1998 kende het WWF een groei in roosteromvang, maar door de beperkte hoeveelheid tv-tijd bleven een aantal van hun meer echte "stoere jongens" achter zonder veel te doen. Als gevolg hiervan werd het idee voor een legitieme stoere kerel-toernooi rondgestrooid als een manier om zowel een aantal van deze mannen te gebruiken als te profiteren van de recente interesse in Toughman-wedstrijden in het hele land.

Volgens John "Bradshaw" Layfield (JBL), kwam Vince Russo op het idee toen Layfield een hardcore worsteldivisie wilde creëren in de WWF. Russo zei dat hij het toernooi had bedacht als gevolg van Bradshaw die beweerde dat hij iedereen op de selectie kon verslaan in een bargevecht. Jim Cornette meldde ook dat het Russo's idee was. Deelname aan het toernooi was strikt vrijwillig.

Blessures 
Volgens Jim Cornette was "Dr. Death" Steve Williams de favoriet van het WWF om het toernooi te winnen, waarbij het bedrijf op zoek was naar een lucratieve pay-per-view wedstrijd tussen Williams en Stone Cold Steve Austin. Bob Holly beweerde dat Williams had al het prijzengeld van $100.000 ontvangen voor zijn gevecht in de tweede ronde tegen Bart Gunn. Tijdens de derde ronde van het gevecht haalde Gunn Williams neer, verwondde Williams' hamstring en schakelde Williams seconden later uit. Bart Gunn won van Bradshaw door een KO in de aflevering van Raw is War van 24 augustus 1998 om het toernooi en $75.000 te winnen. Bradshaw ontving $25.000.

Samen met Williams liepen een aantal andere worstelaars tijdens het toernooi legitieme verwondingen op. Deze omvatten de Godfather, Steve Blackman, Road Warrior Hawk, Savio Vega en Brakkus.

Ontvangst 
De aanwezige fans uitten onmiddellijk hun afkeuring van het toernooi met uitspraken van "Saai!" en "We willen worstelen". Josh Nason van de Wrestling Observer Newsletter schreef dat Brawl for All werd "beschouwd als een verschrikkelijk idee". Jim Cornette heeft dit toernooi beschouwd als "het domste wat het WWF ooit heeft gedaan". Bovendien, omdat de jagers waren getraind om professionele worstelwedstrijden te spelen en niet om te vechten, riskeerden ze zowel blessures als de mogelijkheid dat een nederlaag hun verkoopbaarheid zou schaden. Cornette bekritiseerde ook de WWF, omdat het toernooi niet werd gebruikt om Bart Gunn te promoten als een nieuwe sterworstelaar. Professioneel worstelaar Sean Waltman noemde het "de domste idee in de geschiedenis van WWE" en vond dat het bedrijf zijn publiek leerde dat "deze jongens voor het echt vechten en al het andere waar je naar kijkt is bull shit".

Toernooi 

Bron:

Zie ook 

 Professioneel worstelen
 MMA
 Boksen

Externe links 

 Officiële website

Referenties 

WWE toernooi
Professioneel worstelen in 1998
Mixed martial arts
Boksen in de Verenigde Staten
Sportevenement in de Verenigde Staten